1961 Голяма награда на Нидерландия е 7-о за Голямата награда на Нидерландия и втори кръг от сезон 1961 във Формула 1, провежда се на 22 май 1961 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия